Die Saison 2011/12 begann am 10. September 2011 und endete am 3. Juni 2012.

Abschlusstabelle 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde (Final Four) fand am 2. und 3. Juni 2012 im Hockeystadion des Berliner HC statt.

Schiedsrichter beim Final Four in Berlin:
Benjamin Göntgen (Kahlenberger HTC), Moritz Meißner (Blau-Weiß Köln), Mike Gerwig (HC Argo 04), Carsten Großmann-Brandis (Harvestehuder THC)

Quellen 
 

2011
Sportsaison 2011/12